Benjamin Mendy (* 17. července 1994, Longjumeau, Francie) je francouzský profesionální fotbalista, který hraje na pozici levého obránce za anglický klub Manchester City FC a za francouzský národní tým. V sezóně 2016/17 vyhrál francouzskou Ligue 1 s týmem AS Monaco.

Osobní život

Náboženství 
Mendy je muslim, který absolvoval Hadždž do Mekky.

Obvinění ze znásilnění 
Dne 26. srpna 2021 byl Mendy obviněn ze čtyř případů znásilnění a jednoho případu sexuálního násilí, v období od října 2020 do srpna 2021, a byl vzat do vazby. Byla mu několikrát zamítnuta žádost o kauci. Manchester City ho po dobu vyšetřování suspendoval a stáhl ze svých obchodů veškeré produkty s francouzským obráncem. Datum soudu je stanoveno na 24. ledna 2022.

Statistiky 
Aktuální ke konci sezóny 2019/20

Klubové

Podle sezóny

Podle soutěže

Podle klubu

Podle země působiště

Reprezentace 
Aktuální k listopadu 2019

Podle roku

Podle soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče – reprezentační statistiky v A-mužstvu, eu-football.info 

Francouzští fotbalisté
Fotbaloví obránci
Fotbalisté Le Havre AC
Fotbalisté Olympique Marseille
Fotbalisté AS Monaco
Fotbalisté Manchesteru City
Žijící lidé
Muži
Narození v roce 1994
Narození 17. července
Narození v Longjumeau
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2018